Die Saison 2014/15 der Regionalliga Südwest war die siebte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie begann am 2. August 2014 und endete am 23. Mai 2015. Nach dem 20. Spieltag wurde, wie in der vergangenen Saison auch, eine Winterpause eingelegt.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2014/15 waren folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die zwei Absteiger aus der 3. Liga 2013/14:
  SV Elversberg,  1. FC Saarbrücken
 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Südwest 2013/14:
  SC Freiburg II ,  1. FC Kaiserslautern II,  Eintracht Trier,  SVN Zweibrücken,  Kickers Offenbach,  SpVgg Neckarelz,  FC 08 Homburg,  SV Waldhof Mannheim,  TSG 1899 Hoffenheim II,  TuS Koblenz,  KSV Hessen Kassel,  Wormatia Worms,  KSV Baunatal
 der Meister der Oberliga Baden-Württemberg 2013/14:
  FC-Astoria Walldorf
 der Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2013/14:
  FK Pirmasens
 der Sieger der Aufstiegsspiele der Oberliga-Vizemeister:
  FC Nöttingen

Erstmals seit Einführung der viertklassigen Regionalliga Südwest 2012 nahm kein Aufsteiger der Hessenliga teil. Die TGM SV Jügesheim hatte sich als Meister der Hessenliga 2013/14 am Saisonende aus der Liga zurückgezogen und auf einen Aufstieg verzichtet. Die nachfolgend aufstiegsberechtigten Vereine hatten sich nicht für die Teilnahme an der Regionalliga beworben.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga 2014
2014